Carlos Méro, un écrivain brésilien.
 Enes Meral, un rappeur allemand
 Ernani Méro, un historien, compositeur, poète et journaliste brésilien.
 Honoré Méro, un poète français.
 Marc Mero : acteur et lutteur professionnel américain
 Mohammed Moustafa Mero : premier ministre de Syrie
 Roberto Mero, (1958 -) un écrivain et journaliste argentin.
 Thierry Le Méro, un joueur de rugby à XV français.